Općina Savski venac (srpski: Општина Савски венац) je općina u sastavu grada Beograda u Srbiji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine općina je imala 42.505 stanovnika, većinsko stanovništvo su Srbi .

Izvor

Vanjske poveznice
 Informacije o općini

Općine u Srbiji
Beogradske općine